Kuh-e Nader (perz. کوه نادر; dosl. Naderova planina) se može odnositi na:
 Kuh-e Nader, vulkanska planina na jugoistoku Irana, u pokrajini Sistan i Beludžistan
 Kuh-e Taht-e Nader, planina na jugoistoku Irana, u pokrajini Sistan i Beludžistan
 Kuh-e Kale-je Nader, planina na jugozapadu Irana, u pokrajini Kuhgiluje i Bojer Ahmad
 Kuh-e Dare-Nader, planina na sjeveru Irana, u Semnanskoj pokrajini
 Kuh-e De-Nader, planina na sjeverozapadu Irana, u Kurdistanskoj pokrajini
 Kuh-e Kačakraš-e Nader, planina na sjeverozapadu Irana, u Kurdistanskoj pokrajini
 Kuh-e Nader (Helmand), planina u južnom Afganistanu, u Helmandskoj pokrajini
 Kuh-e Nader (Bamijan), planina u središnjem Afganistanu, u Bamijanskoj pokrajini